Нурхаир Телеуов (род. 20 февраля 1929, , Западно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — журналист, ветеран труда. Заслуженный работник культуры Казахской ССР. Лауреаты премии Союза журналистов Казахстана. Почётный журналист Казахстана.

Биография 
Родился 20 февраля 1929 года в в Казталовском районе, Западно-Казахстанская область.

В 1947 году поступил на факультет журналистики Казахского государственного университета имени Кирова.

В 1958 году, после ЦК КПСС, он был принят в качестве слушателя в Высшей партийной школе в Москве. Вернувшись из Москвы в 1960 году, он работал начальником отдела идеологии в областной газете в Уральске.

В 1962 году, благодаря созданию Западно-Казахстанской области, его пригласили работать в отдел идеологии Партийного комитета.

В 1964 году — заместитель председателя регионального комитета радиотелеграфа.

Награды 
 Заслуженный работник культуры Казахской ССР
 Два Орден Трудового Красного Знамени
 Два Орден «Знак Почёта»
 Медаль «За освоение целинных земель»
 Медаль «Ветеран труда»
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1944)
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970)
 2001 — Медаль «10 лет независимости Республики Казахстан»
 2004 — Медаль «50 лет Целине»
 2011 — Медаль «20 лет независимости Республики Казахстан»
 2016 — Медаль «25 лет независимости Республики Казахстан»
 Лауреаты премии Союза журналистов Казахстана
 Почетный журналист Казахстана

Журналисты СССР
Журналисты Казахстана
Выпускники Казахского национального университета имени аль-Фараби
Выпускники Высшей партийной школы при ЦК КПСС